Radonja, naselje u općini Vojnić
 Radonja (rijeka), rijeka u Hrvatskoj